Andrea Possenti (1963) – astrofisico italiano
 Antonio Possenti (1933-2016) – pittore, insegnante e illustratore italiano
 Carlo Possenti (1806-1872) – ingegnere e politico italiano
 Eligio Possenti (1886-1966) – critico teatrale e drammaturgo italiano
 Francesco Possenti, nome secolare di Gabriele dell'Addolorata (1838-1862) – religioso italiano, proclamato santo nel 1920 
 Francesco Possenti (1899-1993) – poeta italiano che scrisse in dialetto romanesco
 Vittorio Possenti (1938) – filosofo, accademico e pubblicista italiano